Mała Polanka Ornaczańska
 Mała Polanka Małołącka